Gressoney-La-Trinité – miejscowość we Włoszech, w Dolinie Aosty
 Gressoney-Saint-Jean – miejscowość we Włoszech, w Dolinie Aosty